Ранчо ел Јаки има више значења:

 Ранчо ел Јаки (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Јаки (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ел Јаки, Лос Рохас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Јаки (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Јаки (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику